Wołchow – miasto w Rosji, w obwodzie leningradzkim
 Wołchow – rzeka w północno-zachodniej Rosji
 Wołchow – radziecki pocisk rakietowy S-75 klasy ziemia-powietrze